Interclube do Namibe, mais conhecido como Inter do Namibe, é um clube de futebol da cidade de Moçâmedes, a capital da província do Namibe, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1988.

Clubes de futebol de Angola